Marian Wasilewski (1921-2010) – generał brygady Wojska Polskiego
 Marian Wasilewski – inżynier, konstruktor lotniczy.